Utopia Show (настоящее имя — Евге́ний Влади́мирович Попади́нец (); род. 28 ноября 1990, Харьковская область, Украинская ССР, СССР) — российский видеоблогер и владелец YouTube-канала «Utopia Show».

Биография 
Евгений Попадинец родился 28 ноября 1990 года в украинском селе под Харьковом, где проводил свои детские и юношеские годы.

После переезда родителей в Москву, продолжил школьное обучение уже там, некоторое время спустя приобретя гражданство РФ. В то время в России проживал его двоюродный брат Алексей, который и помог справиться с трудностями переезда.

Евгений активно занимался спортом, со временем начав рекламировать спортивную одежду, но после перелома ног активно заниматься спортом уже не мог.

Окончив школу, Евгений поступает в ГИТИС по направлению Театр и кино, где успешно получает высшее образование. Затем, после завершения учёбы, занимается фотографией, впоследствии открывая свою фотостудию.

Благодаря рекомендации Николая Соболева устроился оператором в шоу Rakamakafo.

Канал «Utopia Show» Евгений создал 14 апреля 2015 года, и примерно тогда же вместе со своим братом Алексеем они начинают снимать ролики на научно-популярную тематику. Основная цель канала «Utopia Show» развеивать популярные мифы о разнородных загадочных явлениях и разоблачать известные конспирологические теории с помощью научно достоверных фактов, логического мышления и наглядных доказательств. На февраль 2021 года канал имеет уже 15 основных рубрик.

В ноябре 2017 года снялся в сериале «Паук» на телеканале Че.

5 июля 2018 года принял участие в фестивале Geek Picnic.

20 июля 2019 года выступил на 5-м фестивале VK Fest.

Личная жизнь 
У Евгения есть девушка, Марина, которая помогает вести страницы в социальных сетях и снимать видеоролики.

Список проектов

«Топ Сикрет»

«Ты бы такое никогда не загуглил — „Что?“»

Рейтинги и публикации 
22 июня 2020 года вошёл в длинный список премии «Просветитель. Digital».

24 января 2019 года вошёл в список образовательных каналов в жанре научпоп от Google.

30 января 2019 года список: 5 образовательных YouTube-каналов в жанре научпоп, 5-е место.

В 2019 году, по рекомендации многоканальной сети Yoola, был принят на эпизодическую роль в фильме Люди в чёрном: Интернэшнл.

Примечания 

Партнёры Yoola
Ютуберы, известные под псевдонимами